Шартау:

 Шартау, Генрик (1757—1825) — шведский лютеранский проповедник и теолог, представитель пиетизма.
 Шартау, Франс-Альберт (1877—1943) — шведский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.